Ernst Fredrik av Sachsen kan syfta på:

* Ernst Fredrik av Sachsen-Coburg-Saalfeld (1724–1800), hertig av Sachsen-Coburg-Saalfeld